Doroschtschuk ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dmytro Doroschtschuk (* 1986), ukrainischer Handballspieler
 Oleh Doroschtschuk (* 2001), ukrainischer Hochspringer